Mistrzostwa Świata w Unihokeju 2018 – 12. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata, organizowany przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF), odbędzie się w dniach od 1 do 9 grudnia 2018 w Pradze, Czechy.

Kwalifikacje 
W kwalifikacjach do MŚ mężczyzn w 2018 wzięły udział 33 reprezentacje, które zostały podzielone na trzy strefy kontynentalne: europejską, azjatycką i amerykańską. Począwszy od 2014 roku wszystkie zespoły oprócz organizatora muszą brać udział w kwalifikacjach do rundy finałowej.

Uczestnicy

Obiekty

Losowanie grup 
Drużyny zajmujące miejsca 1-8 w rankingu światowym zostały automatycznie rozlosowane do grup A i B, pozostałe drużyny znalazły się w grupach C i D.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela
      = awans do ćwierćfinałów       = awans do rundy Play Off 
Wyniki

Grupa B 
Tabela
      = awans do ćwierćfinałów       = awans do rundy Play Off

Grupa C 
Tabela
      = awans do rundy Play Off       = walka o miejsca od 13 do 16

Grupa D 
Tabela
      = awans do rundy Play Off       = walka o miejsca od 13 do 16

Faza pucharowa 

Play-off

Ćwierćfinały

Półfinały

Brązowy medal

Finał

Składy medalistów

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Drużyna All-star
Najlepszy bramkarz:  Pascal Meier
Najlepszy obrońca:  Emil Johansson,  Robin Nilsberth 
Najlepszy napastnik:  Joonas Pylsy,  Adam Delong,  Kim Nilsson

Przypisy 

Mistrzostwa świata w unihokeju
2018 w unihokeju
2018 w Czechach
Sport w Pradze